Brasil Novo, município brasileiro no Pará
 Brasil Novo (Macapá), bairro
 Plano Collor, também conhecido como "Plano Brasil Novo", pacote econômico brasileiro da década de 1990
 Pajuçara (Natal), conjunto habitacional anteriormente chamado de "Conjunto Brasil Novo"

Desambiguações de topônimos